Moskowskoje (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Stadtteil im Rajon Moskau der Stadt Kaliningrad, bis 1946: Jerusalem (Königsberg)
 Moskowskoje (Chakassien), eines Dorfes in der Republik Chakassien
 Moskowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk, Gwardeiskoje), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk, Ländliche Siedlung Gwardeiskoje, bis 1946 Schrombehnen
 Moskowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk, Ländliche Siedlung Pogranitschny, bis 1946 Partheinen und Mükühnen
 Moskowskoje (Kaliningrad, Slawsk), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk, Wieszeiten/Wiescheiten, 1938 bis 1946 Kleinsommershöfen, sowie: Luttken
 Moskowskoje (Stawropol), eines Dorfes in der Region Stawropol

Siehe auch:
 Moskowskaja (Begriffsklärungsseite)
 Moskowski (Begriffsklärung)
 Moskowske (Begriffsklärung)